El término trepadores puede referirse a:

varios tipos de aves:
los miembros de la familia Sittidae;
los miembros de la familia Certhiidae;
algunos miembros de la subfamilia Dendrocolaptinae; o
un programa de televisión, Trepadores.